Breitenauer Graben ist ein Gewässername:

 Breitenauer Graben (Altmühl), Zufluss zu einem rechten Nebenlauf der Altmühl bei Hilsbach, Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Breitenauer Graben (Rodach), linker Zufluss der Rodach (Itz) vor Gauerstadt, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Breitenauer Bach